Lynmouth, località del Devon (Inghilterra meridionale)
 Lynmouth, località della Nuova Zelanda, nel distretto di New Plymouth